Le CLER - Réseau pour la transition énergétique (anciennement Comité de liaison pour les énergies renouvelables) est une association française, créée en 1984 pour promouvoir les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et plus largement la transition énergétique.

Le CLER est présent dans les instances officielles de type Conseil supérieur de l'énergie, Commission nationale des aides de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) ou Plan Bâtiment durable…

Son centre de ressources, situé à Montreuil (93), met à disposition des visiteurs physiques et virtuels plus de  sur la transition énergétique, la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables, et réalise une veille quotidienne sur ces sujets.

Histoire 
En 2011, le CLER fonde le réseau des Territoires à énergie positive (TEPOS) pour développer une approche énergie globale sur les territoires entre les collectivités locales, les territoires ruraux et les acteurs qui les accompagnent dans la réalisation de leurs objectifs.

Réseau 
Le CLER est un réseau regroupant 300 personnes morales, associations locales, agences locales, organismes de formation, centres de recherche, universités, etc.

Missions 
L'association souhaite accompagner la transition énergétique, notamment par un lobbying auprès des pouvoirs publics, de la société civile et des médias. Elle informe et communique sur la transition énergétique.

Notes et références

Annexes

Publications 

 revue trimestrielle sur l'actualité de la transition énergétique et conçoit des documents thématiques sur les thèmes des énergies renouvelables, de la précarité énergétique et de la maîtrise de l'énergie).
 2007, livre Énergie, changeons de cap - scénario pour une France durable écrit par Didier Lenoir aux éditions Terre Vivante.
 Le CLER coédite en 2018 Un haïku pour le climat livre écologique et biodégradable

Article 
 .

Liens externes 
 
 

Énergie renouvelable en France
Association ou organisme lié à l'environnement en France
Association fondée en 1984
Association ou organisme lié à l'énergie